Алекса́ндр Ю́дин:
 Юдин, Александр Валерьевич (1969—2022) — советский и белорусский хоккеист.
 Юдин, Александр Васильевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Александр Дмитриевич (1925—1994) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Александр Леонидович (род. 1971) — российский хоккеист, тренер.
 Юдин, Александр Михайлович (1931—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Юдин, Александр Юрьевич (1949—1986) — советский велогонщик. Примечания